Johannes Rydberg
Constante de Rydberg
Fórmula de Rydberg
10506 Rydberg

Emilia Rydberg

Desambiguação